Papyrus 133, een handschrift van het Nieuwe Testament
 P133 (Letland), een regionale weg in Letland